Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2019/20 enthält alle Spieler mit ihren Einzelergebnissen, die für die österreichische Schachbundesliga 2019/20 gemeldet wurden.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Acht Vereine machten von dieser Option Gebrauch und meldeten je zwei zusätzliche Jugendliche. Auf der anderen Seite meldete mit dem SK Sparkasse Bad Vöslau ein Vereine nur 13 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SV Raika Rapid Feffernitz mit 7 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim SV Pillenkönig St. Veit an der Glan 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 110 Spieler zum Einsatz, von denen 33 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Andreas Diermair (Feffernitz) mit 7,5 Punkten aus 8 Partien. Dennis Wagner (Jenbach) erreichte 6,5 Punkte aus 8 Partien, Georg Fröwis (Ottakring) und Rainer Buhmann (Maria Saal) erzielten jeweils 6 Punkte aus 8 Partien. Markus Stangl (Jenbach) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2019
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Sparkasse Jenbach

SK MPÖ Maria Saal

SV Raika Rapid Feffernitz

Mpimmo Wien – SK Ottakring

SV Pillenkönig St. Veit an der Glan

Spielgemeinschaft Fürstenfeld/Hartberg

SK Hohenems

SC Sparkasse Götzis

SK Sparkasse Bad Vöslau

SK Bregenz

Spielgemeinschaft Mayrhofen/Zell/Zillertal

Union Ansfelden

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach 8 von 11 Runden abgebrochen.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Schach 2020